Rémi Cardon (né en 1991), joueur algérien de rugby à XV ;
Rémi Cardon (né en 1994), homme politique français.